Ипиранга () — название ряда бразильских футбольных клубов.

 Ипиранга (Назаре) или Ипиранга Спортивный клуб Назаре () — клуб из Назаре, штат Баия.
 Ипиранга (Нитерой) или Футбольный клуб Ипиранга () — клуб из Нитероя.
 Ипиранга (Макапа) или Клуб Ипиранга () — клуб из Макапа, штат Амапа.
 Ипиранга (Салвадор) или Спортивный Клуб Ипиранга () — клуб из Салвадора, штат Баия.
 Ипиранга (Сан-Паулу) или Клуб Атлетико Ипиранга () — клуб из Сан-Паулу.
 Ипиранга (Санта-Крус-ду-Капибариби) или Общество спорта Ипиранга и футбольный клуб () — клуб из Санта-Крус-ду-Капибариби, штат Пернамбуку.
 Ипиранга (Сан-Франсиску-ду-Сул) или Ипиранга Футбольный клуб () — клуб из Сан-Франсиску-ду-Сул, штат Санта-Катарина.
 Ипиранга (Эрешин) или Ипиранга Футбольный клуб () — клуб из Эрешина, штат Риу-Гранди-ду-Сул.